Pierre Duval (-1564), évêque français ;
 Pierre Duval (1619-1683), géographe français ;
 Pierre Duval (1738-1814), homme politique français ;
 Pierre Duval Le Camus (1790-1854), peintre français ;
 Pierre Duval (1874-1941), chirurgien français ;
 Pierre Duval (1932-2004), ténor canadien-français.